Tianmen bezeichnet:

 Tianmen, provinzunmittelbare Stadt (天门市) in der chinesischen Provinz Hubei;
 Tianmen (Fangzheng), Gemeinde (天门乡) im Kreis Fangzheng in der chinesischen Provinz Hubei;
 Tianmen (Mingfeng), Dorf (天门村) in der Großgemeinde Mingfeng des Kreises Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.
 Tianmen Mountain, China